The Brute – cortometraggio del 1912 diretto da Ulysses Davis
The Brute – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Frontier Motion Picture Company
The Brute – cortometraggio del 1914 diretto da Thomas N. Heffron
The Brute – cortometraggio del 1914 diretto da Hardee Kirkland
The Brute – film del 1920 diretto da Oscar Micheaux
The Brute – film del 1927 diretto da Irving Cummings
The Brute – film del 1977 diretto da Gerry O'Hara